Shilton – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Shilton – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)